

Скібиці — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скібиці — село в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Скібиці — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства